Granegg ist der Burgenname von

 Burgruine Granegg (Egesheim) bei Egesheim im Landkreis Tuttlingen
 Das 1891 abgebrannte Schloss Granegg (Emmishofen) in Emmishofen im Kanton Thurgau
 Das abgegangene Schloss Granegg (Niedereschach) im heutigen Niedereschach im Schwarzwald-Baar-Kreis
 Burg Granegg, eine Burgruine bei Waldstetten im Ostalbkreis

Granegg ist der Namensbestandteil des Adelsgeschlechts Ifflinger von Granegg des Ritterkantons Neckar-Schwarzwald

Graneggle bezeichnet einen Bergsporn des Kalten Feldes auf der Schwäbischen Alb

Siehe auch:
 Burg Graneck